Westminster se retrouve dans le nom de plusieurs personnes et de plusieurs lieux géographiques.

Patronymes 
 Édouard de Westminster ;
 Liste des ducs de Westminster.

Géographie 
 Cité de Westminster :
 Westminster, quartier londonien ;
 Station de métro Westminster à Londres ;
 Westminster Bridge, pont londonien ;
 Westminster Palace Gardens, immeubles londoniens ;
 Westminster North (circonscription britannique).

Canada 
 New Westminster, ville de Colombie-Britannique.

États-Unis 
 Westminster, ville de Californie ;
 Westminster, ville de Caroline du Sud ;
 Westminster, ville du Colorado ;
 Westminster, census-designated place de Louisiane ; 
 Westminster, ville du Maryland ;
 Westminster, ville du Massachusetts ;
 Westminster, census-designated place du Texas ;
 Westminster, ville du Vermont.

Urbanisme 
 Abbaye de Westminster ;
 Cathédrale de Westminster ;
 Hôtel Westminster ;
 Musée de l'Abbaye de Westminster ;
 Palais de Westminster ;
 Westminster School.

Politique 
 Système de Westminster, système politique ;
 Traité de Westminster, page d'homonymies ;
 Statut de Westminster.

Divers 
 Bruins de New Westminster, club sportif ;
 Diocèse de New Westminster ;
 Confession de foi de Westminster ;
 Westminster Records, un ancien label de disques de musique classique américain actif entre 1949 et 1965.

Homonymie de toponyme